Die Medibank International 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 7. bis 13. Januar 2007 statt.

Im Einzel gewann Kim Clijsters gegen Jelena Janković mit 4:6, 7:61 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Anna-Lena Grönefeld / Meghann Shaughnessy mit 6:3, 3:6 und 7:62 gegen Marion Bartoli / Meilen Tu.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Sydney